Michelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Michelmann (* 1959), deutscher Kommunalpolitiker und Sportfunktionär
 Axel Michelmann (1892–1986), deutscher Generalmajor
 Gottfried Michelmann (1914–2011), deutscher Rechtsanwalt und Bankdirektor
 Guido Michelmann (1823–1898), preußischer Generalleutnant
 Louis Ferdinand von Michelmann (1817–1892), preußischer Generalmajor